Alfred Détrez (1884-1963), journaliste et essayiste français 

 Conrad Detrez (1937-1985), romancier et poète belge naturalisé français en 1982
 Édouard Detrez (1991-), entrepreneur français
 Grégoire Detrez (né en 1981), joueur de handball français 

 Pierre-Edouard Detrez (né en 1956), joueur de rugby.